XI Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Ташкенте по круговой системе. В нём приняли участие 22 спортсмена. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Чемпионом страны стал Андриса Андрейко. Второе место поделили Борис Шкиткин и Сергей Маншин.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1965
Спортивные соревнования в Ташкенте
1965 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1965 году
1965 год в Узбекистане
Соревнования по шашкам в Узбекистане